Kanal est l'orthographe du mot  dans plusieurs langues (dans les langues germaniques).

Le titre Kanal peut désigner :
Ils aimaient la vie, un film de 1957 ;
Kanal, un magazine consacré aux arts contemporains, aux lignées poétiques et artistiques insolites lancé par Michel Giroud en 1984 ;
 Kanal, un musée d'art moderne à Bruxelles.

Patronyme 
Tony Kanal.

Toponymie 
Kanal est le nom d'une commune de Slovénie.